Federation Cup 1982 var den 20. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Mesterskabet havde deltagelse af 31 hold, og turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Decathlon Club i Santa Clara, Californien, USA i perioden 19. - 25. juli 1982. USA var Fed Cup-værtsland for tredje gang, men det var første gang, at kampene blev spillet i Santa Clara.

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som i finalen besejrede Vesttyskland med 3-0, og som ikke tabte en eneste kamp i løbet af mesterskabet. Dermed blev USA det første land, der vandt mesterskabet syv år i træk, og det var amerikanernes 11. titel i alt, hvorved de forbedrede deres egen rekord for flest Fed Cup-titler. Vesttyskland var i finalen for tredje gang, men for første gang siden 1970, og det var også tredje gang, at holdet måtte rejse hjem med sølvmedaljerne efter at have tabt finalen med 0-3. Det vindende amerikanske hold bestod af Martina Navratilova, Chris Evert-Lloyd og Andrea Leand, mens Vesttyskland blev repræsenteret af Claudia Kohde-Kilsch og Bettina Bunge.

Navratilova blev den første spiller, der vandt Federation Cup for to forskellige nationer, idet hun tidligere havde vundet titlen i 1975 med Tjekkoslovakiet.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 31 hold.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af de 16 hold, der havde tabt i første runde i hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1980  

Fed Cup
Tennis i 1982
Tennis i USA
Sport i Californien